Příjmení Černošek nese více různých osobností:

 Barbora Černošková (* 1982) – česká moderátorka
 Jiří Černošek (* 1981) – český basketbalista
 Jiří Černošek (lední hokejista) (* 1955) – bývalý český hokejový obránce
 Marek Černošek (* 1976) – český hokejový obránce
 Miroslav Černošek (* 1948) – český sportovní podnikatel
 Petra Černošková (* 1970) – česká tenisová trenérka a manažerka společnosti Česká sportovní

Související články 
 Černoušek
 Černoch (příjmení)

Česká příjmení